Язык тагиш (тагиш, Tā̀gish khwáan) — вымерший язык народа тагиш, был распространён в Канаде, в территории Юкон. Относится к атабаскским языкам языковой семьи на-дене. Последний носитель языка умер в 2008 году.

Примеры 
 łūge рыба
 mèjih северный олень
 gṑdan лошадь
 tlįʼ собака
 egey волк
 egeyā волчонок
 shash медведь
 mbēsh нож
 łēsh песок
 kòn огонь
 łìgi один
 łakìdètʼē два
 tādetʼē три
 dā̀kʼṑn etʼē четыре
 kī̀jin etʼē пять
 eshmą̄ моя мать
 eshtàʼ мой отец
 eshchū̢ моя бабушка
 eshchìe мой дедушка
 Dene denistsʼą̀ʼą̄ ? Ты говоришь по-тагиш?
 Ę̀hęʼ, Dene denistsʼą̀ʼ Да, я говорю по-тагиш.
 Ę̀hęʼ да
 Hadùʼ нет

Примечания

Ссылки 
 Yukon Native Language Centre’s introduction to the Tagish Language
 Audio files of common words and expressions

Атабаскские языки
Языки Канады